FFC pode se referir a: 

 Federación de Fútbol de Chile, órgão responsável pelo Futebol do Chile.
 Fulham Football Club, Equipe ou Clube de Futebol da Inglaterra, Localizado na Região da Grande Londres, Condado de Hammersmith e Fulham. 

 Figueirense Futebol Clube, clube de futebol de Florianópolis, SC, Brasil;
 Fluminense Football Club, clube de futebol de Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Desambiguações de siglas